ASB Classic 2007 — профессиональный женский теннисный турнир. Играется на открытых хардовых кортах теннисного центра ASB.

Турнир-2007 является 22-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относится к 4-й категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования прошли в Окленде — с 1 по 7 января 2007 года. Турнир входил в подготовительную к Australian Open серию соревнований WTA.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Елена Янкович (№ 12 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Елена Янкович выигрывает свой второй в карьере и первый за 31 месяц одиночный турнир ассоциации.
 Вера Звонарёва проигрывает свой пятый в карьере и второй подряд в Окленде финал одиночного турнира ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Жанетт Гусарова выиграла свой 22-й парный титул на соревнованиях ассоциации.
 Паола Суарес выиграла свой 43-й парный титул на соревнованиях ассоциации.

См. также 
 ASB Classic

 WTA Тур 2007

 Серия турниров 4-й категории WTA

 Heineken Open 2007

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

Новая Зеландия
Теннис
Январь 2007 года
2007